Jake Leschyshyn (né le  à Raleigh dans l'État de la Caroline du Nord aux États-Unis) est un joueur professionnel américano canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

En club 
Il joue son hockey junior dans la LHOu avec les Pats de Regina et les Hurricanes de Lethbridge de 2014-2015 à 2018-2019. Il est repêché en 2e ronde, 62e au total, par les Golden Knights de Vegas au repêchage d'entrée dans la LNH 2017. Il signe son contrat d'entrée de 3 ans avec Vegas, le 1er juin 2018. 3 ans plus tard, le 14 octobre 2021, il dispute son premier match en carrière dans la LNH.

Vie privée 
Il est le fils de Curtis Leschyshyn.

Statistiques

En club 

|-
| 2014-2015 || Pats de Regina || LHOu ||12 ||3 ||0 ||3 ||0 ||9 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2015-2016 || Pats de Regina || LHOu ||66 ||7 ||9 ||16 ||38 ||12 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
| 2016-2017 || Pats de Regina || LHOu ||47 ||17 ||23 ||40 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Pats de Regina || LHOu ||64 ||18 ||22 ||40 ||67 ||7 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
| 2018-2019 || Pats de Regina || LHOu ||24 ||16 ||16 ||32 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||44 ||24 ||25 ||49 ||30 ||7 ||6 ||4 ||10 ||2
|-
| 2018-2019 || Wolves de Chicago || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2019-2020 || Wolves de Chicago || LAH ||61 ||4 ||4 ||8 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Silver Knights de Henderson || LAH ||39 ||6 ||5 ||11 ||38 ||5 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
| 2021-2022 || Golden Knights de Vegas || LNH ||41 ||2 ||4 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Silver Knights de Henderson || LAH ||34 ||14 ||13 ||27 ||24 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2

| 41 || 2 || 4 || 6 || 8 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2015 || align="left"| Canada -17 ans || align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || align="left"|

Références 

Naissance en mars 1999
Naissance à Raleigh
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Golden Knights de Vegas
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Silver Knights de Henderson
Joueur des Golden Knights de Vegas